Sembungharjo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Sembungharjo, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Desa Sembungharjo, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar